Чемпионат Европы по борьбе 1934 года прошёл раздельно: в апреле прошли соревнования по греко-римской борьбе в Риме (Италия), а в октябре — соревнования по вольной борьбе в Стокгольме (Швеция).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1934
Апрель 1934 года
Октябрь 1934 года
Международные спортивные соревнования в Риме
Спорт в Италии в 1934 году
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спорт в Швеции в 1934 году
Чемпионаты Европы в 1934 году
Международные соревнования по борьбе в Италии
Международные соревнования по борьбе в Швеции
Чемпионаты Европы в Италии
Чемпионаты Европы в Швеции